Dalila Jakupovič e Nadiia Kichenok erano le detentrici del titolo, ma la Kichenok ha scelto di partecipare al concomitante torneo di Stoccarda. Jakupović ha fatto coppia con Irina Chromačëva, perdendo al primo turno contro Natela Dzalamidze e Anna Kalinskaja.

Liang Chen e Zhang Shuai hanno vinto il torneo battendo in fiale Xenia Knoll e Anna Smith con il punteggio di 6-4, 6-4.

Teste di serie 

  Kateryna Bondarenko /  Aleksandra Krunić (quarti di finale, ritirate)
  Bibiane Schoofs /  Renata Voráčová (primo turno)

 Xenia Knoll /  Anna Smith (finale)
 Dalila Jakupovič /  Irina Chromačëva (primo turno)

Wildcard 

  Ayla Aksu /  Harriet Dart (quarti di finale)

 İpek Öz /  Melis Sezer (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Istanbul Cup 2018